Владимир Первушин:
 Первушин, Владимир Геннадьевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Первушин, Владимир Петрович (род. 1935) — советский инженер, специалист в области контрольно-измерительной аппаратуры.